Holtschneider ist der Name von

 Carl Holtschneider (1872–1951), auch: Karl Holtschneider, deutscher Chorleiter, Organist, Musiklehrer und Königlicher Musikdirektor in Dortmund
 Heinrich Holtschneider (1909–1997), deutscher Kommunalpolitiker und Amtsbürgermeister des Amtes Angerland
 Rainer Holtschneider (* 1948), deutscher Jurist, Staatssekretär
 Wilhelm Holtschneider (?–?), im 19. Jahrhundert Opernsänger in Hannover und Bayreuth

Siehe auch
 Holzschneider